Морис Годен (англ. Maurice Godin — Морис Годин; род. 28 февраля 1966, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский актёр, дважды номинировавшийся на премию «Джемини».

Биография 
Родился и вырос в Торонто. Четыре года обучался в театральной школе при университете Райерсона. Учился у иностранных преподавателей актёрского мастерства на Шекспировском фестивале в Стратфорде.

Фильмография

Примечания

Ссылки